Кривая Балка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кривая Балка — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.

Украина 
 Кривая Балка — село в Николаевском районе Николаевской области.
 Кривая Балка — село в Саратском районе Одесской области.

См. также 

 Кривые Балки